James, Jimmy o Jim Black può riferirsi a:

Persone 
James Black (1793-1872) – politico statunitense della Pennsylvania
James A. Black (1793-1848) – politico statunitense della Carolina del Sud
James B. Black (nato nel 1935) – politico statunitense della Carolina del Nord
James C.C. Black (1842-1928) – politico statunitense della Georgia
James D. Black (1849-1938) – politico statunitense del Kentucky
Jimmy Carl Black – musicista statunitense
 Jim Black – batterista statunitense
 Sir James W. Black – farmacologo britannico
 James Black – artigiano statunitense, noto come coltellinaio per aver realizzato il coltello disegnato da Jim Bowie

Altro 
 James Black – personaggio della serie manga e anime Detective Conan